(id.) Robert Heymann (1879–1946) német regény-, dráma- és forgatókönyvíró, filmrendező
 (ifj.) Robert Heymann (1901–1963) német krimi és vadnyugati kalandregényíró. Írói álnevei: Fred Roberts, Robert Arden, Sir John Redcliffe és Toddy Breit